Карраско () — испанская фамилия, топоним. Известные носители:
 Карраско — крупнейший аэропорт Уругвая.

Персоналии 
 Карраско, Ада (1912—1994) — мексиканская актриса.
 Карраско, Вашингтон (род. 1925) — чилийский генерал, сподвижник Пиночета.
 Карраско, Исабель (1955—2014) — испанский политик.
 Карраско, Мария (род. 1995) — испанская певица.
 Карраско, Хуан Рамон (род. 1956) — уругвайский футболист.

Двойные фамилии 
 Гарсия Карраско, Франсиско Антонио (1742—1813) — испанский военачальник, государственный деятель, Королевский губернатор Чили в 1808—1810 годах.
 Феррейра Карраско, Янник (род. 1993) — бельгийский футболист.

См. также 
 Караско